Wentowsee ist der Name folgender Seen:

 Großer Wentowsee, Städte Gransee und Fürstenberg/Havel
 Kleiner Wentowsee, Stadt Gransee